Cetema är ett släkte av tvåvingar. Cetema ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fritflugor
Cetema